Lutkowo ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Lutkowo (Lelkowo) (Lüdtkenfürst, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Lutkowo (Dobrzany) (Rehwinkel, Kreis Saatzig/Pommern)